Termin acetilornitinaza ima više značenja.

 Glutamat N-acetiltransferaza, enzim
 Acetilornitinska deacetilaza, enzim